Лига 1 2013/14 () — 50-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на goalzz.com

Алжир
2013/2014
Спорт в Алжире в 2013 году
Спорт в Алжире в 2014 году
Футбол в Африке в 2013 году
Футбол в Африке в 2014 году